Plusieurs clubs sportifs de la ville américaine de Newark, dans le New Jersey, ont porté le nom de Bears de Newark (Newark Bears en anglais). On compte parmi ceux-ci :
 les Bears de Newark, club de baseball indépendant ayant évolué en Ligue atlantique puis en Ligue Can-Am ;
 les Bears de Newark, club de baseball mineur ayant évolué de 1917 à 1949 en Ligue internationale ;
 les Bears de Newark, éphémère club de football américain ayant évolué en 1926 en American Football League ;
 les Bears de Newark, ancien nom des Tornadoes d'Orange/Newark en football américain.